Romain Bault, né le  à Amiens en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière 
Formé chez les Gothiques d'Amiens, il a toujours évolué dans ce club. A 30 ans il découvre l'équipe de France sénior, il participe au tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Pékin.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2008-2009 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus
|| 20 || 0 || 1 || 1 || 10 || 8 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2009-2010 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus
|| 18 || 1 || 0 || 1 || 12 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2010-2011 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus
|| 18 || 0 || 1 || 1 || 8 || 9 || 0 || 3 || 3 || 4   
|-
| 2011-2012 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus
|| 24 || 0 || 4 || 4 || 16 || 10 || 1 || 1 || 2 || 31   
|-
| 2012-2013 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus
|| 23 || 1 || 1 || 2 || 10 || 5 || 0 || 0 || 0 || 12  
|-
| 2013-2014 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus 
|| 26 || 0 || 6 || 6 || 18 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2014-2015 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus 
|| 25 || 3 || 5 || 8 || 18 || 7 || 0 || 1 || 1 || 47
|-
| 2015-2016 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus 
| 20 || 0 || 4 || 4 || 58 || 5 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
| 2016-2017 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus 
| 40 || 2 || 6 || 8 || 45 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2017-2018 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 35||7||4||11||24||12||0||0||0||12
|-
| 2018-2019 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 40||2||8||10||72||11||2||0||2||33
|-
| 2019-2020 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 36||3||5||8||10||7||0||1||1||6
|-
| 2020-2021|| Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 17 || 1 || 2 || 3 || 31 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 37 || 3 || 6 || 9 || 25 || 6 || 0 || 1 || 1 || 14

Notes et références 

Naissance en janvier 1990
Naissance à Amiens
Sportif né en Picardie
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur du Amiens hockey élite
Défenseur de hockey sur glace